Флаг пансексуалов был разработан для того, чтобы дать пансексуалам свой собственный символ сравнимый с радужным флагом большого ЛГБТ-сообщества. Флаг находится в использовании на разных сайтах с середины 2010 года. Он похож на радужный флаг, который является международным символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей (сокр. ЛГБТ-сообщество), а также движения в поддержку прав человека в их отношении. Флаг используют для узнавания сообщества пансексуалов и лучшего различения оных от бисексуалов. Также этот флаг используется для того, чтобы показать влечение пансексуалов к людям разных гендеров и сексуальных ориентаций. Теория пансексуальности бросает вызов существующим предрассудкам, которые могут вызвать осуждение, остракизм и другие серьёзные социальные проблемы.

Дизайн 
Флаг пансексуалов состоит из трех горизонтальных полос: голубого, жёлтого и розового цветов. Голубой цвет указывает на влечение к людям, кто определяют себя, как мужчины (независимо от биологического пола), розовый цвет указывает на влечение к людям, кто определяют себя, как женщины (независимо от биологического пола), и жёлтый цвет, находящийся между голубым и розовым, указывает на влечение к людям небинарного гендера (отличного от мужского и женского).

См. также 

 Символика ЛГБТ

Примечания 

Радужные флаги
Флаги международных организаций
Флаги 2010 года
Флаги ЛГБТ